Чандраян-1 (англ. Chandrayaan-1) — індійський космічний апарат (перекладається як «місячний апарат»), запущений 22 жовтня 2008 року
 Чандраян-2 — друга місія Індії з дослідження Місяця.
 Чандраян-3 — третя місія Індії з дослідження Місяця.